Patrick James Bamford, né le  à Grantham, est un footballeur anglais qui joue au poste d'attaquant à Leeds United.

Biographie 

Il fait ses débuts en faveur de Nottingham Forest le .

Le , il s'engage pour cinq ans avec le Chelsea FC.

Le , il est prêté aux Milton Keynes Dons, au début jusqu'au , mais le prêt est étendu jusqu'au . 

Il fait ses débuts pour l'équipe d'Angleterre espoirs le  lors d'un match contre Saint-Marin.

Prêté à Crystal Palace pour la saison 2015-2016, il dispute sa première rencontre de Premier League le  en entrant en fin de match face à Arsenal (défaite 1-2). Cependant, le , il est de retour à Chelsea.

Le , Bamford s'engage pour quatre ans et demi avec le Middlesbrough FC. Il ne reste qu'un an et demi à Middlesbrough, avec qui il inscrit quatorze buts en cinquante-trois rencontres.

Le , il signe pour quatre saisons avec Leeds United.

Le 19 août 2021 il prolonge son contrat jusqu'en 2026.

Statistiques

Palmarès

En club 
  Leeds United
 Champion d'Angleterre de D2 en 2020.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur anglais
Joueur du Nottingham Forest FC
Joueur du Milton Keynes Dons FC
Joueur du Derby County FC
Joueur du Middlesbrough FC
Joueur du Crystal Palace FC
Joueur du Norwich City FC
Joueur du Burnley FC
Joueur du Leeds United FC
Naissance en septembre 1993
Naissance à Grantham (Royaume-Uni)